Indonesië
 Wulandoni (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lembata in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Wulandoni (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lembata in de provincie Oost-Nusa Tenggara